

Geografia 
 Baia di Gertner – insenatura all'interno della baia del Tauj, sulla costa settentrionale del mare di Ochotsk, in Russia

Persone 
 Ala Gertner – ebrea polacca internata ad Auschwitz e qui giustiziata dopo la rivolta dei Sonderkommando
 Jared Gertner – attore statunitense
 Johan Vilhelm Gertner – pittore danese
 Nancy Gertner – giudice federale degli Stati Uniti
 Peter Gertner – pittore tedesco